Фёдор Кура́кин:
 Куракин, Фёдор Алексеевич (1842—1914) — русский краевед, издатель семейных архивов.
 Куракин, Фёдор Андреевич (?—1567) — боярин и воевода.
 Куракин, Фёдор Семёнович (?—1656) — боярин и воевода.
 Куракин, Фёдор Фёдорович (?—1684) — боярин и воевода.